Söderblom är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 1 052 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Söderblom
 Anna Söderblom, född Forsell (1870–1955), lärare och författare, gift med Nathan Söderblom
 Anna-Lisa Söderblom (1915–1992), skådespelare
 Arvid Söderblom (född 1999), ishockeymålvakt
 Axel Söderblom (1847–1924), matematiker
 Elmer Söderblom (född 2001), ishockeyspelare
 Erik Söderblom (född 1958), finländsk regissör och dirigent
 Gunnel Norell Söderblom (1930–2009), jurist, justitieombudsman
 Harriette Söderblom (1925–2022), översättare, bibliotekarie
 Helge Söderblom (1896–1932), skådespelare och journalist
 Iréne Söderblom (född 1921), skådespelare, sångare, dragspelare
 Jan Söderblom (född 1970), finländsk violinist och dirigent
 Jon Olof Söderblom (1906–1981), ämbetsman
 Jonas Söderblom (1823–1901), kyrkoherde, far till Nathan Söderblom
 Knut Söderblom (1846–1913), ingenjör och riksdagsman
 Lena Söderblom (född 1935), skådespelare, regissör
 Nathan Söderblom (1866–1931), teolog, ärkebiskop
 Robert Söderblom (1927–2010), jurist och ämbetsman
 Staffan Söderblom, flera personer
 Staffan Söderblom (1900–1985), diplomat
 Staffan Söderblom (född 1947), författare
 Sven Söderblom (1898–1976), officer
 Tomas Söderblom (född 1962), historiker och entreprenör
 Ulf Söderblom (1930–2016), dirigent och musikprofessor
 Åke Söderblom (1910–1965), skådespelare

Släktskapsförhållanden 
Två familjer med flera biograferade personer redovisas här med släkttrad i urval:

Nathan Söderbloms familj
Denna släkt kommer ursprungligen från Söderala i Hälsingland och är känd sedan 1600-talet.
 Jonas Söderblom (1823–1901), kyrkoherde
Nathan Söderblom (1866–1931), teolog, ärkebiskop, gift med
+ Anna Söderblom född Forsell,  (1870–1955), lärare och författare
Helge Söderblom (1896–1932), skådespelare och journalist
 Robert Söderblom (1927–2010), jurist och ämbetsman, från 1986 gift med
+ Gunnel Norell Söderblom (1930–2009), jurist, justitieombudsman
 Brita Brilioth, född Söderblom (1896–1989), hustru till
+ Yngve Brilioth (1891–1959), ärkebiskop
 Helge Brilioth (1931–1998), operasångare
 Sven Söderblom (1898–1976), officer
 Staffan Söderblom (1900–1985), diplomat
 Jon Olof Söderblom (1906–1981), ämbetsman

Åke Söderbloms familj

 Åke Söderblom (1910–1965), skådespelare, manus- och sångtextförfattare
+ Ann Mari Lindahl (1914–2003), skådespelare och teaterpedagog, gift med Åke Söderblom i dennes första äktenskap, senare gift Ström
 Lena Söderblom (född 1935), skådespelare
+ Anna-Lisa Söderblom (1915–1992), skådespelare, gift med Åke Söderblom 1940–1947

Källor

Svenska efternamn
Svenska släkter